Вовк:

 Вовк — тварина, ссавець ряду хижих
 Вовк — сузір'я південного неба
 «Вовк» — срібна пам'ятна монета НБУ.
 Вовк — річка в Україні
 Вовк — українське прізвище